NPI son unas siglas que pueden designar:
 al conjunto de países llamados Nuevos países industrializados;
 al programa juvenil de radio venezolano Noticias para Ingenuos;
 al método de programación denominado Notación Polaca Inversa;